Godina 2011. година је била богата у погледу видео игара. Изашло је доста наставака већ признатих франшиза, као што су: Ace Combat, Assassin's Creed, Batman: Arkham, Battlefield, Call of Duty серијал, Call of Juarez, Cities XL, Crysis, Dead Space, Deus Ex, Dragon Age, Driver, Duke Nukem, Dynasty Warriors, F.E.A.R, Forza Motorsport, Gears of War, Infamous, Killzone, LittleBigPlanet, Mario Kart, Modern Combat, Mortal Kombat, MX vs. ATV, Need for Speed, Operation Flashpoint, Pokémon, Portal, Rayman, Red Faction, Red Orchestra, Resistance, Saints Row, Star Wars: Knights of the Old Republic, The Elder Scrolls, The Legend of Zelda, Вештац (серијал), Total War, Tropico and Uncharted. Такође је изашло мноштво независних игара, потенцијалних зачетница нових серијала: Bastion, Dark Souls, Dead Island, Homefront, L.A. Noire, Minecraft и Rage. Међу најнаграђиванијим играма су: Batman: Arkham City, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Legend of Zelda: Skyward Sword и Uncharted 3: Drake's Deception. 2011. годину је такође обележила светска премијера конзоле Nintendo 3DS.

Догађаји

Нове видео игре 
Листа видео игара које су изашле 2012. године у Северној Америци.

Платформа за видео игре
    3DS
    Nintendo 3DS
    Mac
    Mac OS / OS X
    WiiU
    Wii U
    Droid
    Android
    PS3
    PlayStation 3
    Win
    Microsoft Windows
    iOS
    iOS
    PS4
    PlayStation 4
    X360
    Xbox 360
    Lin
    Linux
    PSVita
    PlayStation Vita
    XBO
    Xbox One

Јануар–Март

Април–Јун

Јул–Септембар

Октобар–Децембар

Најбоље оцењене видео игре

Референце 

Видео-игре 2011.